Ива́н Степа́нович Худяко́в (24 июня 1913, дер. Заостровье, Архангельская губерния — 11 апреля 1990, Краснодарский край) — адъютант старший эскадрильи 31-го скоростного бомбардировочного авиационного полка 16-й скоростной бомбардировочной авиационной бригады Северо-Западного фронта, лейтенант. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 24 июня 1913 года в деревне Заостровье (ныне — Виноградовского района Архангельской области) в крестьянской семье. Окончил среднюю школу и педагогические курсы в городе Великий Устюг Вологодской области. Работал учителем в школе.

В Красной Армии с 1934 года. В 1938 году окончил Харьковское военное авиационное училище. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов.

Адъютант старший эскадрильи 31-го скоростного бомбардировочного авиационного полка комсомолец лейтенант Иван Xудяков 17 февраля 1940 года вместе с экипажем самолёта совершил вынужденную посадку на территории, занятой противником. Мужественный офицер был ранен, но возглавил бой в окружении и выход из него.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство» лейтенанту Худякову Ивану Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1941 году И. С. Худяков окончил курс Военно-воздушной академии. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. После войны продолжал службу в ВВС СССР. С 1954 года капитан Xудяков И. С. — в запасе, а затем в отставке. Жил в посёлке Адлер Краснодарского края. До ухода на заслуженный отдых работал на аэродроме Гражданского воздушного флота. Умер 11 апреля 1990 года.

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.

Литература 
 
 Золотые Звёзды северян. — 2-е изд. — Архангельск, 1971.
 Рытов А. Г. Рыцари пятого океана. — М.: ВИМО, 1970.

Ссылки 

Выпускники вузов Харькова
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Лётчики Великой Отечественной войны